Prosek bezeichnet

 eine Ortschaft in der Gemeinde Niš (Serbien), siehe Prosek (Niš)
 eine mittelalterliche Festung in Demir Kapija (Mazedonien)
 ein Stadtteil in Prag, siehe Prosek (Prag), sowie eine gleichnamige Metrostation
 ein Stadtviertel in Triest (italienisch: Prosecco)

Siehe auch Prošek.